Saint-Loup (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Loup (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Loup (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Loup (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Loup (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Loup (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Loup (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Loup (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Loup (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Loup (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy